Уилоапан де Кваутемок има више значења:

 Општина Уилоапан де Кваутемок (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Уилоапан де Кваутемок (Уилоапан де Кваутемок, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику